ABB (empresa) — empresa mundial em tecnologias para electricidade e automação 
 Associação Bancários da Bahia — clube brasileiro de futebol

Desambiguação